Personenstandsgesetz (PStG) steht für:

 Personenstandsgesetz (Deutschland)
 Personenstandsgesetz 2013 (Österreich)